Bruno Lafourcade, écrivain français ;
Jérôme Lafourcade, footballeur français ;
Jérôme Lafourcade, rink hockeyeur français ;
Marie Lafourcade, chanteuse française ;
Daniel Lafourcade, acteur français ;
Michel Lafourcade, colonel de sapeurs-pompiers français ;
Léon Lafourcade, soldat de la Première Guerre mondiale et élu local landais ;
François Lafourcade, cycliste français ;
Jean-Claude Lafourcade, militaire français ;
Romain Lafourcade, joueur français de rugby à XV.

Patronyme occitan